Future History (álbum) - do músico de R&B e pop Jason Derülo
Future History (livro) - de Robert A. Heinlein

Desambiguação